Haurwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Haurwitz (1905–1986), deutscher Meteorologe
 Sigmund Haurwitz (1870–1926), deutscher Theaterschauspieler, siehe Siegfried Heinzel